Skjutning kan avse:

 Skytte, användning av skjutvapen.
 Arkebusering eller nackskott, avrättning med skjutvapen.